Jeune espoir, Laetitia de Rosa interprète divers rôles sur scène en 1999 (Eaux dormantes, pièce d’Eugène Durif mise en scène par Marie-Frédérique Deshays. Rôle : Léa), 2000/2001 (Ah ! Annabelle, pièce de Catherine Ann, mise en scène par Marie-Frédérique Deshays. Rôle : Anastasie) et 2003 (Pygmalion, pièce de George Bernard Shaw, extrait mis en scène par D. Sztulman, Cours René Simon. Rôle : Eliza Doolittle).
 
En 2003, ce sera le rôle d'Amoureuse dans Tristesse beau visage, court-métrage écrit et réalisé par Jean-Paul Civeyrac (Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2004) et, en parallèle, elle sera Sonia dans 
Crime et Châtiment, adaptation du roman de Fiodor Dostoïevski, extrait mis en scène par D. Sztulman, Cours René Simon.

En 2005, elle est "la Femme" dans Noces de sang, pièce de Federico Garcia Lorca mise en scène par David Sztulman, Christine dans Liebelei, pièce d’Arthur Schnitzler, extrait mis en scène par D. Sztulman et Lady Anne dans Richard III, pièce de William Shakespeare, extrait mis en scène par D. Sztulman tous trois au Théâtre du Gymnase.

En 2006, Laetitia est Candy dans Amour sur tatami, pièce écrite et mise en scène par Julien Chesneau, au Théâtre de la Main d’Or.

En 2007, elle joue dans la pièce Oleanna au théâtre Passage vers les Etoiles Paris .

Elle participe aux côtés de deux autres jeunes actrices, Marie Espinosa et Mélanie Gautier, à un collectif de lectrices intitulé Par nos lèvres, effectuant des lectures en galeries, librairies et autres lieux culturels.

Lien externe
 Site du collectif Par nos lèvres

Actrice française de cinéma
Actrice française de théâtre